Улица Пере́рва — улица в Москве, расположенная в Юго-Восточном административном округе, на территории районов Марьино и Люблино.

История 
Возникла в связи с массовой застройкой Люблинских полей аэрации в 1980 году. В 1999 году была продлена на северо-восток в сторону района Люблино в связи с продолжением массовой застройки района в 1990-х годах.

Описание 

Является важной связующей транспортной артерией района. Располагается в северной части района Марьино и юго-восточной части района Люблино между Подольской и Ставропольской улицами и пересекает его с запада на восток.

Справа к улице примыкают Подольская, Донецкая, Маршала Голованова и Марьинский Парк, бульвары: Мячковский и Перервинский; слева — улица Нижние Поля и Графитный проезд, пересекают улицы: Люблинская, Братиславская, Белореченская, Верхние Поля и Краснодарская, аллею Кремлёвских Курсантов, за которой движения транспорта по улице нет. Нумерация домов начинается от Подольской улицы.

Происхождение названия 
Название Перерва связано с историческим именем Юго-Восточной поймы Москва-реки. Здесь Москва-река делает петлю, и однажды перешеек между сближенными частями излучины был прорван вешними водами. Отсюда и пошло название перерва — «промой, новое русло». Ещё в средневековых источниках данная территория к юго-востоку от Москвы того времени звалась Перерва, то есть там, где прерывается Москва-река. Это название можно встретить не только в исторических документах: имя Перерва упоминается во многих современных названиях как в районе, так и за его пределами (Печатники, Люблино, Капотня). Например, Николо-Перервинский монастырь в Печатниках, станция Перерва.

В 1960 году территория города Люблино была присоединена к Москве, спустя 7 лет название Перерва было присвоено бывшей улице Володарского в этом городе. В 1980 году название перенесено с этой улицы, упразднённой в ходе реконструкции (проходила параллельно улице Полбина на территории современного района Печатники), на новую улицу в районе Марьино. В 1995 году улица в связи с началом массовой жилой застройки района была продлена сначала до Братиславской, а в 1999 году до Ставропольской улицы.

В Общемосковском классификаторе «Улицы Москвы» и справочнике «Улицы современной Москвы» (2009) улица Перерва по недосмотру указывается в границах между Подольской и Люблинской улицей, то есть по состоянию на 1995 год.

Общественный транспорт 
 Платформа МЦД Перерва — в 610 метрах от начала улицы.
 Станция метро  — на пересечении с Мячковским бульваром.
 Станция метро  — в 530 метрах от пересечения с Люблинской улицей.
 Станция метро  — в 1 километре от пересечения с Белореченской улицей.
 Автобусы 10, 30, 55, 112, 112э, 326, 336, 350, 448, 511, 517, 522, 541, 619, 625, 646, 657, 658, 713, 728, 749, 762, 824, 853, 957, 965, 981, н5

Примечания

Ссылки 

 
 ОМК УМ — Общемосковский классификатор «Улицы Москвы»